Кучево () — город в Сербии в общине Кучево, Браничевский округ. Согласно переписи 2011 года, население составляло 3944 человека.

Город располагается на берегу реки Пек, также в городе расположен железнодорожный вокзал.

Литература 
 Данас почињу 46. Хомољски мотиви („Вечерње новости“, 26. август 2013)
 "Време" 13. март 1939. стр. 1 и 5. digitalna.nb.rs
 „Књига 9”. Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. мај 2004. ISBN 86-84433-14-9.
 „Књига 1”. Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-00-9.
 „Књига 2”. Становништво, пол и старост, подаци по насељима. webrzs.stat.gov.rs. Београд: Републички завод за статистику. фебруар 2003. ISBN 86-84433-01-7.

Ссылки 
 Данас почињу 46. Хомољски мотиви („Вечерње новости“, 26. август 2013)
 "Време" 13. март 1939. стр. 1 и 5. -{digitalna.nb.rs}-

Населённые пункты Сербии